Australiens Grand Prix 2017 (officielt navn: 2017 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 26. marts 2017 på Melbourne Grand Prix Circuit i Melbourne, Australien. Det var det første løb i Formel 1-sæsonen 2017 og 33. gang Australiens Grand Prix blev arrangeret i Formel 1-sammenhæng. Løbet blev vundet af Ferrari-køreren Sebastian Vettel, mens de to Mercedes-kørere Lewis Hamilton, der tog pole position, og Valtteri Bottas fik de resterende podiepladser. Dette var Vettels og Ferraris første sejr siden Singapores Grand Prix 2015.

Resultater

Kvalifikation 

Noter til tabellerne
  – Daniel Ricciardo og Lance Stroll fik en gridstraf på fem placeringer for en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.

Løbet 

Noter til tabellerne
  – Daniel Ricciardo startede løbet fra pit lane, efter at hans bil stoppede på vej til gridden og kunne ikke blive genstartet i tide til formationsrunden.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2017
2017